Muğla ou Mula é uma província () do sudoeste da Turquia, situada na região (bölge) do Egeu (em turco: Ege Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Distritos 
A Província de Muğla é dividida em 12 distritos:
 Muğla (capital)
 Bodrum
 Dalaman
 Datça
 Fethiye
 Kavaklıdere
 Köyceğiz
 Marmaris
 Milas
 Ortaca
 Ula
 Yatağan

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Egeu